Louis Regout (1832-1905)
 Louis Regout (1861-1915), fils du précédent